John Kenyon ist der Name folgender Personen:

* John Kenyon (Dichter) (1784–1856), britischer Dichter 
 John Philipps Kenyon (1927–1996), britischer Historiker
 John Samuel Kenyon (1874–1959), US-amerikanischer Linguist